Юрий Викторович Кузнецов () — советский и российский военачальник, участник Афганской войны, Герой Советского Союза (5.07.1982). Генерал-майор.

Биография 
Юрий Кузнецов родился 24 августа 1946 года в посёлке городского типа Борзя (ныне — город Забайкальского края) в семье военнослужащего. Русский. Окончил 10 классов.

В Советской армии с 1964 года. Член КПСС с 1970 года. В 1968 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. В 1973 году окончил курсы Высшие офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова, в 1980 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

С 1968 по 1977 годы служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку: командир взвода, заместитель командира роты, командир роты, командир батальона (полк дислоцировался в городе Болград (Одесская область, Украинская ССР). Оттуда уехал учиться в академию.

После окончания академии в том же 1980 году был направлен в Афганистан и назначен заместителем командира 345-го отдельного гвардейского Краснознамённого ордена Суворова третьей степени парашютно-десантного полка, входившего в состав ограниченного контингента советских войск. С марта 1981 года по июнь 1982 года командовал этим полком, который все эти годы принимал активное участие в боевых действиях Афганской войны. Командиром батальона в полку служил будущий генерал Александр Лебедь, посвятивший своему комполка много весьма колоритных страниц в мемуарах «За державу обидно…» и при всей резкости своих персональных оценок считающий его умным и боевым командиром

В начале 1982 года при проведении крупной войсковой операции полк Ю. В. Кузнецова получил задачу на ликвидацию опорной базы моджахедов в населённом пункте Заргаран. Действуя по гребням окрестных гор, батальоны полка Кузнецова быстро блокировали населённый пункт и приступили к уничтожению противника. Когда часть окружённых прорвалась из окружения, на пути их движения был высажен парашютный десант, завершившие разгром банды. В этой операции полком захвачено только пленных до 1600 человек и примерно столько же уничтожено, захвачены несколько складов с вооружением и боеприпасами. Потери полка и поддерживавших его частей составили 25 погибших и 76 раненых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1982 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан гвардии подполковнику Кузнецову Юрию Викторовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После возвращения в Советский Союз, в сентябре 1982 года Кузнецов был назначен на должность заместителя командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 1984 — 1985 годах командовал 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова (Среднеазиатский военный округ). В 1985—1987 годах — командир 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской, орденов Ленина и Октябрьской Революции, трижды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Верховного Совета РСФСР на территории Чехословакии (Центральная группа войск).

Окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова в 1989 году и тогда же назначен первым заместителем командующего 35-й общевойсковой армии Забайкальского военного округа.

С 1993 года по 2002 год — начальник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. В 2002 году генерал-майор Ю. В. Кузнецов уволен в запас.

Жил в городе Благовещенске Амурской области. С 2005 по 2011 годы Кузнецов являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва, в котором возглавлял Комитет по делам ветеранов, общественных организаций и молодежной политике. С 2014 по 2020 годы был депутатом VI и VII созывов Благовещенской городской думы и заместителем председателя Благовещенской городской думы. С 2010 года возглавлял комиссию по вопросам помилования на территории Амурской области, советник губернатора Амурской области, председатель Совета ветеранов при губернаторе Амурской области.

Скончался в ночь на 23 января 2020 года на 74-м году жизни.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (5.07.1982);
 Орден «За военные заслуги» (1.03.1997);
 Орден Ленина (5.07.1982);
 Орден Красной Звезды (17.08.1981);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й степени;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
 Медали СССР,
 Медали РФ.
 Почётный гражданин Благовещенска (8.07.1999).

Память 
 Бюст Героя установлен на территории Дальневосточного ВОКУ.
 Памятник Герою установлен на территории сквера, находящегося недалеко от Дальневосточного ВОКУ.
 Школе-интернату «Амурский кадетский корпус» присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Кузнецова Юрия Викторовича (2020).

Примечания

Литература 
 
 Благовещенская городская Дума: Из века в век / ред. Н. В. Волков. – Благовещенск: Приамурье, 2005.

Ссылки 
 

Выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
Начальники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Начальники военных вузов России
Почётные граждане Благовещенска
Члены «Единой России»
Члены КПСС
Депутаты Законодательного собрания Амурской области
Депутаты Благовещенской городской думы